Mnioch ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Jakob Mnioch (1763–1804), preußischer Philologe, Schriftsteller und Philosoph
 Maria Mnioch (1777–1797), Ehefrau des Philologen, Dichters und Philosophen Johann Jakob Mnioch